Carlo Baccarini (1924) – ex calciatore italiano
Carlo Baccarini (1930-2006) – attore e doppiatore italiano